Торно Ларго 2. Сексион има више значења:

 Торно Ларго 2. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Торно Ларго 2. Сексион (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику